Hans Hirschmann ist der Name folgender Personen:

* Hans Hirschmann (Politiker) (1893–1968), deutscher Politiker (CDU) und Landrat
 Hans Hirschmann (Produzent) (* 1930), deutscher Fernsehproduzent